L'US Open masculin 2013 est l'édition 2013 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du 13 au . Grégory Gaultier gagne son second US Open, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2013, la dotation est de  qui inclut  de prix et  pour l'hôtellerie. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open féminin 2013
 Saison 2013 de la PSA

Liens externes 
US Squash Open 2012 Squashinfo website

Masculin 2013
PSA World Series 2013
Sport en Pennsylvanie en 2013
Sport aux États-Unis en octobre 2013